Nome di tre diverse città della Russia:
Oserëdok (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Emeckij)
Oserëdok (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Priluki)
Oserëdok (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Vajmuga)